Лев-Толстовский сельсовет

Калужская область 
 Лев-Толстовский сельсовет Дзержинского района

Липецкая область 
 Лев-Толстовский сельсовет Лев-Толстовского района